Сочи 1984 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР.

Турнир состоялся в октябре 1984 г.

В турнире участвовали 15 шахматистов: 8 советских (5 гроссмейстеров и 3 международных мастера) и 7 иностранцев (6 международных и 1 национальный мастер).

На турнире были установлены нормы международного гроссмейстера и международного мастера. Гроссмейстером стал победитель турнира Г. Агзамов. Норму международного мастера выполнил финн Й. Юрьёля.

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1984 год в шахматах
Октябрь 1984 года
Спорт в России в 1984 году
1984 год в Краснодарском крае